Les  forment un  clade éteint de ptérosaures ptéranodontoïdes qui ont vécu au Crétacé, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud.

Définition 

Le clade des Ornithocheiromorpha a été défini en 2014 par Brian Andres et ses collègues. Il est défini comme le  clade est le plus inclusif contenant le genre Ornithocheirus mais pas Pteranodon.

Classification 
B. Andres et ses collègues aboutissent au cladogramme suivant lors de l'érection du clade des Ornithocheiromorpha en 2014 :

En 2018, Longrich, Martill et Andres indiquent que les Ornithocheiromorpha (au sens de Kellner, 2003) forment, avec les Pteranodontia, l'un des deux clades rattachés aux Pteranodontoidea.

Leur analyse phylogénétique aboutit au cladogramme suivant :

Publication originale

Voir aussi 
 Pterodactyloidea
 Ornithocheiroidea
 Pteranodontoidea

Liens externes

Notes et références 

Pterodactyloidea
Ptérosaure du Crétacé supérieur
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 2014